Die Knoll Open 2013 waren ein Damen-Tennisturnier in Bad Saulgau. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 29. Juli bis 4. August 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Bad Saulgau